«Ирландский маршрут» () — кинофильм режиссёра Кена Лоуча, вышедший на экраны в 2010 году. Фильм принимал участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2010 года, кинофестивалей в Лондоне и Торонто.

Сюжет 
Фергюс и Фрэнки — два закадычных друга — устраиваются работать наёмниками в оккупированном Ираке. Первым возвращается домой Фергюс и через некоторое время узнаёт о гибели Фрэнки во время поездки по «ирландскому маршруту» (Baghdad Airport Road), крайне опасной дороге, связывающей «зелёную зону» и Багдадский аэропорт. Во время похорон кто-то из знакомых Фрэнки передаёт в руки Фергюса мобильный телефон с записью сцены расстрела командой контрактников такси, в котором находилась арабская семья. Мальчик, снявший сцену, также был застрелен. Желая разобраться в том, что же произошло и как это может быть связано с судьбой Фрэнки, Фергюс вместе с подругой погибшего товарища Рэйчел начинает своё расследование.

В ролях 
 Марк Уомак — Фергюс
 Андреа Лоу — Рэйчел
  — Фрэнки
 Тревор Уильямс — Нельсон
 Талиб Расул — Харим
 Стивен Лорд — Стив
 Крейг Лундберг — Крейг
 Джефф Белл — Алекс Уокер

Ссылки 
 Официальная страница фильма
 
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы Кена Лоуча
Фильмы о войне в Ираке
Фильмы Испании 2010 года
Фильмы Бельгии 2010 года
Фильмы Великобритании 2010 года
Фильмы Франции 2010 года
Фильмы Италии 2010 года
Фильмы Why Not Productions
Фильмы Wild Bunch